REACT bzw. React steht für:

Software:
 ReactOS, Windows-kompatibles Betriebssystem
 Run EAC Tasks, Dienstprogramm zur Vereinfachung der Benutzung der CD-Auslesesoftware Exact Audio Copy (EAC)
 React, JavaScript-Bibliothek zur Erstellung von webbasierten Benutzeroberflächen

Sonstiges:
 Rapid Execution and Combat Targeting System (REACT), ein Führungswaffeneinsatzsystem der USA für Interkontinentalraketen
 Reaktionsvideo, Webvideo, das die Reaktionen einer oder mehrere Personen auf ein bestimmtes Ereignis zeigt

Abkürzung